Социальная поддержка — мероприятия, проводимые органами социальной защиты в рамках социальной политики, направленные на предоставление отдельным категориям граждан помощи в соответствии с законодательными и правовыми актами.

Определение 
Согласно БРЭ социальная поддержка — это комплекс мер по сохранению, усилению жизнеспособности гражданина или его семьи, оказание содействия в обеспечении нормальной жизнедеятельности.

Виды социальной поддержки 
Различают следующие виды социальной поддержки:
 материальная поддержка (в том числе услуги);
 моральная поддержка (психологическая поддержка).

Виды мер социальной поддержки в Российской Федерации 
В зависимости от категории граждан различают следующие виды мер социальной поддержки:
 детям (различные пособия семьям с детьми; услуги, предоставляемые семьям и детям);
 многодетным семьям (выдача удостоверений многодетной семьи, различные пособия, денежные выплаты, оплата услуг ЖКХ и др.);
 ветеранам и инвалидам боевых действий (различные денежные выплаты, комплексы услуг);
 малоимущим семьям;
 гражданам за особые заслуги перед Отечеством;
 гражданам, имеющим право на льготы (учащимся, пенсионерам, работникам спецгосучреждений и др.);
 молодым семьям (программы улучшения жилищных условий и др.);
 прочие меры социальной поддержки.

Программа социальной поддержки 
В Российской Федерации была принята государственная программа «Социальная поддержка граждан» на срок с 1 января 2013 года по 31 декабря 2024 года, целью которой является повышение доступности социального обслуживания населения; создание условий для роста благосостояния граждан — получателей мер социальной поддержки, государственных социальных и страховых гарантий. Задачами программы являются: выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан; создание условий для обеспечения реализации Программы; обеспечение потребностей граждан в социальном обслуживании; создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи и рождения детей; расширение участия негосударственных некоммерческих организаций в решении социальных вопросов; создание условий для повышения материального и социального положения граждан старшего поколения.

Ожидаемые результаты действия программы предполагают:

 исполнение обязательств государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан

 увеличение удельного веса учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности до 20,4 процента к 2024 году

 повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации и дальнейшее поддержание достигнутого уровня до 2024 года

 рост суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 к 2024 году

 увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 88,95 процента к 2024 году

 увеличение объемов социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями

 повышение материального и социального положения граждан пожилого возраста.

См. также 
 Социальная помощь
 Социальная защита
 Социальное обеспечение
 Социальная политика

Примечания 

Социальная политика России
Социальная защита